Karl-Marx-Prospekt (, ) beziehungsweise Marx-Prospekt (russisch ) ist der Name mehrerer Straßen in Städten der ehemaligen Mitgliedsstaaten der Sowjetunion. Dieser Name geht auf Karl Marx zurück.

Russland 
In Russland gibt es folgende Plätze, die diesen Namen tragen.
Kamensk-Schachtinski
Karl-Marx-Prospekt in Kamensk-Schachtinski
Karl-Marx-Prospekt in Nowosibirsk
Karl-Marx-Prospekt in Obninsk
Karl-Marx-Prospekt in Omsk
Karl-Marx-Prospekt in Petrosawodsk
Karl-Marx-Prospekt in Samara
Karl-Marx-Prospekt in Stawropol
Karl-Marx-Prospekt in Lewaschowo im Stadtgebiet von Sankt Petersburg

Ehemalige:
Marx-Prospekt existierte von 1961 bis 1990 in Moskau
Karl-Marx-Prospek ehemaliger Name des Sonntagsboulevards (russisch ) in Weliki Nowgorod
Karl-Marx-Prospek ehemaliger Name des Akuschinski-Prospekts (russisch ) in Machatschkala
Karl-Marx-Prospekt ehemaliger Name des Großen-Sampsoniewskogo-Prospekts (russisch ) von 1925 bis 1991 in Sankt Petersburg
Karl-Marx-Prospekt, formal 1969 abgeschaffte Bezeichnung für einen Prospekt in Urizkoe in der Oblast Leningrad

Ukraine 
In Ukraine gibt es folgende Straßen, die diesen Namen tragen.

Dmytro-Jawornyzkyj-Prospekt (Dnipro), bis zum Februar 2016 Karl-Marx-Prospekt in Dnipro
Karl-Marx-Prospekt (Krywyj Rih) in Krywyj Rih

Aserbaidschan 
In Aserbaidschan gibt es folgende Straßen, die diesen Namen tragen.

Karl-Marx-Prospekt in Baku

Karl Marx als Namensgeber
Liste (Straßen und Plätze nach Namensgeber)